Лига Ирландии 1938/1939 () — 18-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1938/1939
Ирландия
Ирландия
1938 год в Ирландии
1939 год в Ирландии